La Teresa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Teresa, Aguascalientes, Calvillo, 
 La Teresa, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 

Robotskapade Mexikoförgreningar